Age of Empires (computerspelserie), een computerspelserie van Ensemble Studios:
 Age of Empires (computerspel)
 Age of Empires: The Rise of Rome
 Age of Empires II: The Age of Kings
 Age of Empires II: The Conquerors
 Age of Empires II: The Forgotten
 Age of Empires II: The African Kingdoms
 Age of Empires II: Rise of the Rajas
 Age of Empires III
 Age of Empires III: The War Chiefs
 Age of Empires III: The Asian Dynasties
 Age of Empires Online